Saint-Raphaël steht für:
 Saint-Raphaël (Aperitif)
 Saint-Raphaël (Radsportteam)

Gemeinden:
 Saint-Raphaël, Département Var, Frankreich
 Saint-Raphaël (Dordogne), Département Dordogne, Frankreich
 Saint-Raphaël (Québec), Provinz Québec, Kanada
 Saint-Raphaël (Haiti), Haiti

Siehe auch:
 St. Raphael
 Kanton Saint-Raphaël, Wahlkreis in Frankreich